TV6 – rete televisiva francese
 TV6 – rete televisiva lettone
 TV6 – rete televisiva polacca
 TV6 – rete televisiva svedese
 TV6 – rete televisiva di Trinidad e Tobago